

Вулф-Лейк — місто, штат Міннесота
 Вулф-Лейк — переписна місцевість, штат Мічиган